Napoléon-Charles Bonaparte (1802-1807), fill gran de Louis Bonaparte, rei d'Holanda, i d'Hortense de Beauharnais
 Napoléon-Charles Bonaparte (1839-1899), novè infant de Charles-Lucien Bonaparte i Zénaïde Bonaparte